El término KDM puede referirse a:

 KDE Display Manager.
 En Modernización Dirigida por Arquitectura, al estándar Knowledge Discovery Metamodel.